Georges Verriest (1909-1985), een Frans voetballer
 Gustaaf Verriest (1843-1918), een Vlaams hoogleraar en schrijver
 Hugo Verriest (1840-1922), een Vlaams priester, schrijver en redenaar
 Jules Verriest (1946), een Belgisch voetballer